Michael Raedecker (Amsterdam, 12 mei 1963) is een Nederlands kunstenaar die in Londen woont. Hij is een achterkleinzoon van John Rädecker, een Nederlandse beeldhouwer, schilder en tekenaar. Hij geniet in het buitenland grotere bekendheid dan in Nederland.

Biografie 
Raedecker studeerde voor modeontwerper aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam van 1985 tot 1990 en assisteerde korte tijd de Belgische modeontwerper Martin Margiela. Vervolgens studeerde hij in de jaren 1993-1994 aan de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam en behaalde zijn MFA bij Goldsmiths in Londen in 1997. In 1993 werd hem de Koninklijke Subsidie voor de Schilderkunst toegekend.

Raedeckers schilderijen kenmerken zich door een aparte stijl en gebruik van materialen: hij verwerkt stoffen en borduurt garens op een met acrylverf bewerkte ondergrond. Hierin herkent men zijn afkomst als modeontwerper. Het kleurgebruik is minimaal en de afbeeldingen zijn van alledaagse dingen, bijvoorbeeld een tafel met stoelen, wasgoed wapperend aan een waslijn en stillevens.

Exposities 
Raedecker heeft zijn werk internationaal tentoongesteld bij diverse galerieën, waaronder:
 John Moores Painting Prize (die hij won) bij de Walker Gallery in Liverpool
 de 2000 Turner Prize bij Tate Britain in Londen
 “The Galleries Show” bij de Royal Academy of Arts in Londen
 de 2004 Sydney Bienniale, “Other Times” bij City Gallery in Praag
 “The Triumph of Painting” bij de Saatchi Gallery in Londen
“Imagination wird Wirklichkeit Teil II” bij de Collectie Goetz in München.
 Hij is ook vertegenwoordigd bij de Andrea Rosen galerie in New York
 The approach in Londen
 Hauser & Wirth in Zürich.

In 1999 had hij een solotentoonstelling gehad in het Van Abbemuseum te Eindhoven en in 2009 in het Gemeentemuseum Den Haag.

Stamboom

Externe links 
 ArtFacts.net: Michael Raedecker
 Michael Raedecker on re-title.com
 Raedecker op Kunst Nu

Nederlands kunstschilder